Raduša (v srbské cyrilici Радуша) je pohoří v Bosně a Hercegovině. Přesněji se nachází v blízkosti města Gornji Vakuf ve Federaci Bosny a Hercegoviny. Nejvyšší vrchol Idovac má nadmořskou výšku 1 956 m. Pohoří představuje přirozenou hranici mezi zelenou Bosnou a vyprahlou Hercegovinou. 

V současné době je prostor Raduši rozvíjen jako centrum zimních sportů. Bylo vybudováno ski-centrum, které je napojené na nedaleké město Uskoplje.

Historie 
Během druhé světové války hrála Raduša jistou roli během bojů mezi fašistickými okupanty Balkánu a jugoslávskými partyzány. Partyzáni připravili ofenzivu, která se uskutečnila v ramském údolí; cílem bylo obsadit železniční trať Sarajevo-Mostar. Vrcholky Raduše sloužily jako klíčový pozorovatelský bod. Navíc z nich bylo možné ostřelovat rozsáhlé údolí a kontrolovat přístup k Sarajevu.

Externí odkazy 
 

Pohoří v Bosně a Hercegovině
Pohoří v Dinárských horách